Kristina Dmitruk e Diana Shnaider erano le campionesse in carica, ma non hanno potuto prendere parte al torneo per via del divieto ai giocatori russi e bielorussi a prendere parte a questa edizione (oltre il superamento limite età per Dmitruk). 

Rose Marie Nijkamp e Angella Okutoyi hanno conquistato il titolo, battendo in finale Kayla Cross e Victoria Mboko con il punteggio di 3-6, 6-4, [11-9]

Teste di serie

  Nikola Bartůňková /  Céline Naef (semifinale)
  Liv Hovde /  Qavia Lopez (primo turno, ritirate)
  Lucija Ćirić Bagarić /  Nikola Daubnerová (semifinale)
  Kayla Cross /  Victoria Mboko (finale)

  Alexis Blokhina /  Luca Udvardy (primo turno)
 Irina Balus /  Taylah Preston (primo turno, ritirate)
  Luciana Moyano /  Lucciana Pérez Alarcón (primo turno)
  Kristýna Tomajková /  Nina Vargová (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022